Kreuzeck – szczyt w paśmie Wysokich Taurów w Austrii
 Kreuzeck – szczyt na granicy austriacko-niemieckiej w Alpach Algawskich
 Kreuzeck – szczyt w paśmie Wettersteingebirge w Niemczech